Axelrad ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Axelrad (* 1956), französische Schriftstellerin
 Édouard Axelrad (1918–2006), französischer Schriftsteller
 José Axelrad (1915?–1969), Literaturwissenschaftler